M2A2 peut faire référence à :
 une variante du char M2 de la seconde guerre mondiale,
 une version améliorée du véhicule de transport de troupe M2 Bradley,

Voir aussi 
 M2A3